Daisuke Tada (Okayama, 11 de agosto de 1982) é um futebolista profissional japônes, goleiro, milita no Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Cerezo Osaka
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei